У́лица Кра́сной А́рмии — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Красной Армии — улица в городе Иванове.
 Улица Красной Армии — улица в Красноярске.
 Улица Красной Армии — улица в Курлове.
 Улица Красной Армии — улица в Курске.
 Улица Красной Армии — улица в Луге.

См. также 
 Улица 17 лет РККА — улица в Климовске
 Улица 20 лет РККА
 Улица Героев Красной Армии — улица в Воронеже
 Проспект Красной Армии — проспект в Сергиевом Посаде.
 Проспект 25-летия РККА — проспект в Донецке
 Улица Красного Флота
 Красноармейская улица